Skrót CLE może oznaczać:
 Central Landing Establishment
 kod IATA dla Cleveland Hopkins International Airport
 Cleveland Indians, Browns, lub Cavaliers
 Command Latch Enable